Болтенко — фамилия. Известные носители:

 Болтенко, Алексей Владимирович (род. 1979) — российский биатлонист.
 Болтенко, Андрей Александрович (род. 1973) — российский режиссёр, продюсер.
 Болтенко, Михаил Фёдорович (1888—1959) — советский украинский археолог и филолог.
 Болтенко, Надежда Николаевна (род. 1957) — член Совета Федерации от Новосибирской области.

См. также 
 Болтенков — русская фамилия.